

Aziende 
 Enjoy  – azienda di car sharing

Musica 
 Enjoy!  – album dei Descendents del 1986
 Enjoy  – EP dei Sodastream del 1997
 Enjoy! – album di Jeanette del 2000
 Enjoy.it – demo degli Jolaurlo del 2001
 Enjoy  – album di Bob Sinclar del 2004

Televisione 
 Enjoy – programma televisivo italiano